MCCIL steht für:
 MCC Interim Linux, Linux-Distribution (1992) des Manchester Computing Centre der University of Manchester
 Metropolitan Clearing Corporation of India Limited, indische Clearingeinrichtung
 römische Zahlzeichen für 1249

Abkürzung